Суперкубок Италии по футболу 2015 () — 28-й розыгрыш Суперкубка Италии, в котором встречались чемпион страны сезона 2014/15 «Ювентус» и финалист Кубка Италии 2014/15 «Лацио». Встреча состоялась 8 августа 2015 года в Шанхае, на Шанхайском стадионе.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт

2015
Матчи ФК «Ювентус»
Матчи ФК «Лацио»
Футбол в Италии в 2015 году
Спортивные соревнования в Шанхае